Джорджио Гальяни (, ,  — , ) — итальянский экономист. Один из сооснователей Университета Калабрии.

Биография 
Джорджио Гальяни — экономист, ученик , учился в Римском университете «Ла Сапиенца», где получил степень в 1967 году. Позже продолжил обучение в Чикагском университете .

Преподаватель университетов Калабрии (1972—1993) и Кассино (1993—2004), был назначен профессором (1972—1979) и полным профессором (1979—1993) политэкономии на факультете экономических и социальных наук Калабрийского университета, на которым он был деканом в течение четырех лет в период 1983—1987 годов. Возглавлял Межведомственную библиотеку экономических и социальных наук им. Э. Тарантелли с 1990 по 1993 год. Джорджио Гальяни перешел на экономический факультет Университета Кассино в 1993 году и занимал кафедру макроэкономики. Был также приглашенным профессором в университетах Оксфорда, Беркли и Остина в штате Техас.

Автор публикаций в European Economic Review (Европейский экономический обзор), в «American Journal of Sociology» (Американский журнал социологии), в European Sociological Review (Европейский социологический обзор), а также Politica Economica, Note Economiche e Ricerche Economiche (Экономическая политика, экономические заметки и экономические исследования).

Ссылки 
 Занятость и развитие: день наследие Джорджо Гальяни День учебы в честь Джорджо Гальяни, интервью Марио Драги, управляющего Банка Италии, Ренде, 26 марта 2007. Содержит хронологический список работ, опубликованных экономистом. Сайт Банка Италии. Дата обращения 19 января 2021.
 Ушел из жизни профессор Джорджо Гальяни Давид Инфанте, из библиотеки «Э. Тарантелли», Университет Калабрии. Дата обращения 19 января 2021.

Примечания 

Экономисты Италии